On the Buses (televisieserie), een Britse comedyserie
 On the Buses (film), een Britse film uit 1971 gebaseerd op de gelijknamige televisieserie